Агри́кола (от  — «земледелец») — многозначное понятие.

Носители имени или фамилии 
 Агрикола из Болоньи (ум. 304) — мученик из Болоньи.
  — пелагианский проповедник. Сын пелагианского епископа Севериана.
 Агрикола Авиньонский (около 630 — около 700) — епископ Авиньона.
 Агрикола, Александр (1445 или 1446—1506) — франко-фламандский композитор.
 Агрикола, Георгий (1494—1555) — немецкий учёный, геолог, минералог.
 Агрикола, Гней Юлий (40—93) — римский государственный деятель и полководец.
 Агрикола, Иоганн (1494—1566) — протестант-богослов.
 Агрикола, Иоганн Фридрих (1720—1774) — органист и музыкальный писатель.
 Агрикола, Кристоф Людвиг (1667—1719) — немецкий живописец-пейзажист и гравёр.
 Агрикола, Курт (1889—1955) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта.
 Агрикола, Мартин (около 1486—1556) — немецкий музыкант и музыкальный писатель.
 Агрикола, Микаэль (около 1510—1557) — финский реформатор.
 Агрикола, Рудольф (1443—1485) — голландско-итальянский мыслитель, гуманист.

Другое 
 Агрикола — лунные горы на видимой стороне Луны.
 «Агрикола» — сочинение древнеримского историка Публия Корнелия Тацита, в котором он описал биографию своего тестя Гнея Юлия Агриколы.
 3212 (Агрикола) — астероид, открытый в 1939 году.